|-
| 77201 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77202 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77203 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77204 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77205 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77206 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77207 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77208 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77209 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77210 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77211 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77212 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77213 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77214 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77215 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77216 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77217 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77218 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77219 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77220 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77221 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77222 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77223 - || || 18 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77224 - || || 22 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77225 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77226 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77227 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77228 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77229 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77230 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77231 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77232 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77233 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77234 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77235 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77236 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77237 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77238 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77239 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77240 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77241 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77242 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77243 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77244 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77245 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77246 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77247 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77248 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77249 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77250 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77251 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77252 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77253 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77254 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77255 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77256 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77257 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77258 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77259 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77260 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77261 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77262 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77263 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77264 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77265 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77266 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77267 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77268 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77269 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77270 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77271 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77272 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77273 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77274 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77275 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77276 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77277 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77278 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77279 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77280 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77281 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77282 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77283 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77284 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77285 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77286 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77287 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77288 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77289 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77290 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77291 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77292 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77293 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77294 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77295 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77296 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77297 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77298 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77299 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77300 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
7